Кубок валлійської ліги 2007–2008 — 16-й розіграш Кубка валлійської ліги. Переможцем вперше став Лланеллі.

Календар

Перший раунд

Група 1 

|valign="top"|

Група 2 

|valign="top"|

Група 3 

|valign="top"|

Група 4 

|valign="top"|

Група 5 

|valign="top"|

Група 6 

|valign="top"|

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 листопада 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|28 листопада 2007

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|29 січня/12 лютого 2008

|-
| colspan="5" style="background:#99CCCC;"|29 січня/13 лютого 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок валлійської ліги на soccerway 
 Кубок валлійської ліги на rsssf  

2007–2008
2007 у футболі
2008 у футболі